Traiectum ad Mosam ist 

 der lateinische Name der römischen Siedlung in Maastricht
 der lateinische Name des Titularbistums in Maastricht, siehe Titularbistum Traiectum ad Mosam